Александр Лайме (; ; 9 июля 1911, Рига — 21 марта 1994, Канайма) — естествоиспытатель и путешественник латышского происхождения.

Биография 
Александр Лайме родился 9 июля 1911 года в Риге. В 16-летнем возрасте отправился на поезде в Париж, где самостоятельно исследовал Францию. В Марселе, попав на торговое судно, отправился в Египет. Жил в Каире, где учился в мусульманской школе Азанхерифа, пока родители не выслали денег на возвращение в Ригу.

Получил образование по специальности «Межевание» в Рижском техническом университете. С началом Второй мировой войны, в 1939 году, эмигрировал в Венесуэлу.

Скончался от сердечного приступа 21 марта 1994 года, в возрасте 83 лет, неподалёку от городка Канайма.

Исследовательская деятельность 
В 1946 году стал первым представителем Запада (по другим данным первый — в мире человек, который дошёл пешком), сумевшим подняться к истокам реки, которая питает Анхель.

В 1955 году Лайме первым в мире совершает восхождение на вершину Ауянтепуи; его маршрут и сегодня используется туристами для восхождения на Ауянтепуи.

В этом же году открыл ранее не известную реку Кереп. Название реки было присвоено в честь латвийской реки Гауя. Официально название реки Александр опубликовал 18 ноября 1955 года в журнале .

Лайме исследовал малоизвестные и малодоступные районы Боливии, Перу, Колумбии, Эквадора. Он сделал первые описания многочисленных горных районов, плато, сельвы. Вместе с Чарльзом Боаном основал туристический лагерь Канайма, созданный исключительно для привлечения туристов на Анхель.

Память 
 Самое высокое в мире горное плато в Венесуэле носит имя — плато Лайме.
 Имя Александра Лайме в 2017 году присвоено новой улице в Риге, в микрорайоне Скансте.
 В 2011 году режиссер Владислав Щепин снял документальный фильм «Искатели приключений. Александр Лайме: алмазы водопада Ангела».

Примечания

Литература 
 Stavro, Andris. «Aleksandrs Laime un viņa zelta upe». — Rīga, apgāds «Jāņa Sēta», 1999. — ISBN 9984-07-184-7.
 Personal account of Maria Jimenez, March 13, 2008.

Исследователи Южной Америки
Персоналии:Латвия